Malblanc est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (ca. 1905 - ca. 1970), germaniste, romaniste et linguiste français ;
  (1752-1828), juriste allemand et professeur d'université.

Patronyme français